

Patronyme

 Alin Gherman, (1981- ), est un compositeur belgo-roumain.
 Natalia Gherman, (1969- ), est une femme politique moldave.
 Simona Gherman, (1985- ), est une escrimeuse roumaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme